Gesamtstaat steht für:

 einen föderal organisierten Staat (Bund), der sich aus mehreren Gliedstaaten zusammensetzt, zuweilen auch Dachstaat oder Rahmenstaat, siehe Bundesstaat (föderaler Staat)
 die Gesamtheit eines Staatsgebildes, siehe Staat
 die Rechtsfigur eines Staates ohne eigene Staatsorganisation, eine rechtliche Fiktion über die Fülle der staatlichen Befugnisse zur rechtstheoretischen Unterscheidung vom Zentralstaat (Bund), siehe Föderalismus
 das Reich der dänischen Könige 1773–1864, siehe Dänischer Gesamtstaat